Team Wellington is een voetbalclub uit Wellington, Nieuw-Zeeland. De club is in 2004 speciaal opgericht om als een van de acht startende clubs deel te nemen in de gesloten New Zealand Football Championship (de hoogste divisie). De thuiswedstrijden worden in het Newtown Park gespeeld, dat plaats biedt aan 5.000 toeschouwers. De clubkleuren zijn zwart-geel.

Zesmaal werd de "Grand Final" om het landskampioenschap behaald. In 2008 en 2012 werd verloren van Waitakere United, in 2014 en 2018 van Auckland City FC. De finales van 2016 en 2017 werden beide gewonnen van Auckland City FC. In 2014/15, 2016, 2017 en 2018 kwalificeerde de club zich voor de OFC Champions League. Bij de eerste drie deelnames bereikte het de finale waarin werd verloren van Auckland City FC. Bij vierde deelname werd in de finale gewonnen van Lautoka FC uit Fiji. Als gevolg hiervan mocht de club als vertegenwoordiger van de OFC deelnemen aan het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs dat in 2018 in de Verenigde Arabische Emiraten plaatsvond. In de play-off trad het aan tegen de landskampioen van dit land, Al Ain FC, en werd na strafschoppen uitgeschakeld.

Competitieresultaten 2004-2018 
 Resultaten na de reguliere competitie.

Erelijst 
 OFC Champions League
 Winnaar in 2018
 New Zealand Football Championship
 Winnaar in 2016, 2017, 2021
 Charity Cup
 Winnaar in 2014, 2017
 White Ribbon Cup
 Winnaar in 2012

Internationale wedstrijden

Oceanië

WK voor clubs 
Team Wellington nam een keer deel aan het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs. 

Nieuw-Zeelandse voetbalclub
Sport in Wellington